Ийджонбу — найвища рада міністрів у Кореї в XV—XIX століттях
 Ийджонбу — місто в Республіці Корея